Heinrich von Ortenburg ist der Name folgender Personen:
 Heinrich I. (Ortenburg) († 1241), Graf von Ortenburg und Kreuzfahrer
 Heinrich II. (Ortenburg) († 1257), Graf von Ortenburg
 Heinrich III. (Ortenburg) († 1345), Graf von Ortenburg
 Heinrich IV. (Ortenburg) († 1395), Graf von Ortenburg
 Heinrich V. (Ortenburg) († 1449), Graf von Ortenburg
 Heinrich VII. (Ortenburg) (1556–1603), Graf von Ortenburg
 Heinrich VIII. von Ortenburg (1594–1622), Militärperson im Dreißigjährigen Krieg